Хартвик има више значења:
 Хартвик (Њујорк)
 Хартвик (Ајова)